

Persone 
 Alessandro Gritti (1947), ex pilota motociclistico italiano.
 Alessia Gritti (1987), calciatrice italiana.
 Alvise Gritti, noto anche come Luigi o Ludovico (1480-1534), mercante e politico turco.
 Andrea Gritti (1455-1538), doge della Repubblica di Venezia.
 Andrea Gritti (1974), ex rugbista italiano. 
 Angelo Gritti (1907-1975), scultore.
 Francesco Gritti (1740-1811), scrittore e magistrato italiano.
 Mario Gritti (1923), ex calciatore italiano.
 Matteo Gritti (1980), calciatore italiano.
 Rino Gritti (1948-1983), ex calciatore.
 Tullio Gritti (1958), allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

Altro 
 Gritti, famiglia patrizia veneziana.

 Palazzo Gritti, palazzo veneziano ubicato nel sestiere di Cannaregio.
 Palazzo Gritti, palazzo veneziano ubicato nel sestiere di San Marco.
 Palazzo Pisani Gritti, palazzo veneziano ubicato nel sestiere di San Marco.